Soap kan syfta på:

 Soap (vattendrag i Kamerun) – ett vattendrag i Kamerun
 Soap – en amerikansk komediserie, se Lödder 
 SOAP – en dataterm och avser ett protokoll för utbyte av information, Simple Object Access Protocol
 S.O.A.P – en dansk pop duo 
 S.O.A.P – ett japanskt rockband, se Sons Of All Pussys
 John "Soap" MacTavish – fiktiv figur i datorspelen Call of Duty 4: Modern Warfare, Call of Duty: Modern Warfare 2 och Call of Duty: Modern Warfare 3